8/3 kan syfta på:

 8 mars
 3 augusti (amerikanskt datumformat)